Шарков — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Шарков, Андрей Анатольевич (род. 1958) — российский актёр театра и кино.
 
 Шарков, Вадим Викторович (род. 1987) — российский ультрамарафонец.
 Шарков, Валентин Иванович (1923—1983) — Герой Советского Союза.
 Шарков, Василий Иванович (1907—1974) — доктор технических наук, ректор Ленинградской лесотехнической академии.
 Шарков, Виктор Полиэктович (род. 1930) — бригадир очистной комплексно-механизированной бригады шахты «Карагайлинская 1-2», Герой Социалистического Труда.
 Шарков, Гаврил Антонович (1927—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Шарков, Михаил Юрьевич (род. 1961) — артист балета, Заслуженный артист России (1994).
 Шарков, Пётр Васильевич (1862—1918) — крестьянин, депутат Государственной Думы Российской империи первого созыва.
 Шарков, Пётр Мефодиевич (1907—1955) — Герой Социалистического Труда, горный инженер.
 Шарков, Поликарп Павлович (1790 — после 1833) — русский врач, автор ряда трудов по медицине; статский советник.
 Шарков, Феликс Изосимович (род. 1951) — советский и российский социолог, основатель междисциплинарного научного направления «коммуникология».
 Шарков, Юрий Михайлович (род. 1930) — советский горнолыжник и тренер.

 Шаркова (Ведёхина), Полина Юрьевна (род. 1994) — российская гандболистка.